

Aeronautica 
 X-38 – aereo sperimentale della NASA

Informatica 
 X38 – versione del chipset Bearlake